Quintus Mucius Scaevola ist der Name folgender Personen:

* Quintus Mucius Scaevola (Konsul 220 v. Chr.), römischer Politiker, Prätor 215 v. Chr.
 Quintus Mucius Scaevola (Konsul 174 v. Chr.), römischer Politiker 
 Quintus Mucius Scaevola (Augur) (um 170 v. Chr.–87 v. Chr.), römischer Politiker und Jurist, Konsul 117 v. Chr.
 Quintus Mucius Scaevola (Pontifex) (um 140 v. Chr.–82 v. Chr.), römischer Politiker und Jurist, Pontifex maximus, Konsul 95 v. Chr.
 Quintus Mucius Scaevola (Volkstribun), römischer Politiker, Volkstribun 54 v. Chr.